Der er flere personer ved navn Anders Andersen:
 Anders Andersen – dansk politiker for Venstre (1912-2006)
 Anders Peter Andersen – dansk bryder (1882-1961)
 Anders Andersen-Lundby – dansk landskabsmaler (1841-1923)
 Anders Hartington Andersen – dansk maratonløber (1907-1996)
 Anders W. Andersen – dansk modstandsmand (1924–1943)
 Anders Andersen (borgmester) – dansk politiker for Socialdemokraterne (1901-1969)